San Pedro de Rozados kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Pedro de Rozados (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 San Pedro de Rozados (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar